Marcos Vinícius Ferreira (Ribeirão Preto, 14 de julho de 1997), conhecido profissionalmente como Vinci Corsi, é um advogado, escritor, cantor e compositor ítalo-brasileiro do gênero Sad Songs, atualmente pertencente a Digital Music.

Foi o primeiro cantor do seu estilo músical a fechar um contrato com a KondZilla e a lançar um videoclipe em suas plataformas no ano de 2021.

Como escritor, se inscreveu e foi indicado ao prêmio de incentivo à publicação literária em 2019, oficializado pela portaria nº 4 de 28 de novembro de 2019 realizada pelo Ministério da Cultura e Cidadania do Governo Brasileiro.

__toc__

Vida  

Marcos Vinícius Ferreira nasceu no dia 14 de julho de 1997 em Ribeirão Preto, São Paulo.

Frequentou em toda sua formação acadêmica escolas públicas e foi inserido nas instituições de ensino desde muito jovem. Frequentou a creche reclusa Anjo Travesso, situada em Ribeirão Preto, até que atingisse idade suficiente para que fosse matriculado em uma escola de alfabetização Primária.

Aos cinco anos de idade, nos primeiros anos escolares, foi matriculado na Escola Municipal de Educação Infantil Santa Terezinha, localizada no bairro Jardim Sumaré, em Ribeirão Preto. Lá estudou por dois anos até que atingisse idade suficiente para ingressar nos primeiros anos do ensino fundamental I, situação em que fora realocado para a Escola Estadual Doutor Meira Junior, na Vila Virgínia, também em Ribeirão Preto. Aos nove se mudou para a Escola Estadual Professor Alcides Corrêa, no Bairro Alto da Boa Vista, na mesma cidade, e lá estudou por toda sua jornada acadêmica até o ensino médio, findado em 2014 aos dezessete anos.

Em 2021 revelou sofrer de ansiedade crônica e depressão.

Carreira

Cantor 
Inspirado no gênero musical de Sad Songs e em cantoras como Billie Eilish e Tate McRae, iniciou sua carreira músical em 2018. Filiou-se primeiramente ao produtor musical The Fox e com ele produziu um álbum de nove faixas para lançamento futuro, qual posteriormente ficaria conhecido como Elementum.

No início de 2018 lançou suas primeiras Demo Artísticas, sendo a primeira delas "Você", uma composição de 2017 com letra intimista e que relatava as experiências traumáticas vividas pelo artista.

Com crescimento pouco expressivo, pausou sua carreira por um tempo e retornou em 2020 determinado a tentar mais uma vez, remixando todas as Demo Artísticas que havia lançado no passado.

Lançou seu primeiro álbum de estúdio de codinome Elementum, composto por nove singles, em julho de 2020, e seu primeiro videoclipe "Sozinho Ainda Mais" em outubro do mesmo ano, sendo esses considerados os primeiros marcos da sua carreira, onde ganhou espaço em canais menores até que finalmente consolidasse seu próprio público.

Com Elementum Vinci encerrou o ano de 2020 com mais de duzentos mil visualizações em um álbum de estreia e quase 5 milhões de visualizações em seus vídeos.

A boa repercussão de seu álbum garantiu a Vinci um contrato de distribuição Musical com a Digital Music, mesma agenciadora à época de outro cantor do mesmo gênero musical, apelidado de Konai.

Pouco depois foi o primeiro cantor brasileiro do gênero musical Sad Songs a fechar contrato com a KondZilla e ter um vídeoclipe veículado no maior canal de música do mundo. O videoclipe, entitulado como "Este Ar É Meu", foi o último lançamento de Vinci Corsi antes de encerrar o álbum Elementum, que havia sido lançado em julho do ano anterior.

Em abril de 2021 surgiu com o lançamento de "Saudade", um single inspirado nos falecidos de sua família que representava o luto e sua superação. No videoclipe, lançado no mesmo dia de disponibilização da música, foi inspirado na estética de Quioto, antiga capital japonesa, e reuniu elementos cominativos com as  olimpíadas de Tóquio de 2021 que surgiria nos meses seguintes, fazendo referência, ainda, ao luto e aos efeitos trazidos pela pandemia do COVID-19 à época. Em apenas dois dias de lançamento o videoclipe contou com 40.000 mil visualizações no Youtube, sendo uma das melhores estreias de Vinci com um videoclipe nessa plataforma.

Com a morte de seu tio-avô em maio do mesmo ano, Vinci anunciou uma breve pausa na carreira que durou seis meses e foi de encontro ao lançamento do single "Mais uma vez" em novembro de 2021. Para esse lançamento Vinci não contou com o apoio de grandes canais e baseou-se exclusivamente no crescimento orgânico do videoclipe, o que não deu muito certo e foi provavelmente um dos seus primeiros erros quanto ao planejamento para o lançamento de uma música. Mesmo assim a música integrou o currículo do Artista como sendo uma das canções do estilo "Sadsongs" mais engajadas pelo seu público na plataforma TikTok, um dos poucos lugares em que a canção ganhou espaço organicamente.

Álbuns 
 Elementum (2020): O álbum de estreia da carreira do cantor contou com músicas selecionadas dentre quase cem composições escritas por ele. A faixa "Você", uma composição de 2017, havia sido uma das Demo Artísticas lançadas no início da sua carreira e que havia fracassado, precisando na ocasião revisitar esse momento e remixá-la com a ajuda de seu produtor. O cantor revelou à época sobre a sensação de não se sentir amado por ninguém. Outras composições, como "Eu te Amo", explanou sobre uma amizade desproporcional e tóxica, enquanto "Este Ar É Meu" aludia ao bullying que sofreu na época de escola e na adolescência.

Escritor

Náufragos do Futuro: Ilhados 

Em 2021, pouco após o lançamento do single e videoclipe "Saudade", Vinci Corsi anúnciou um novo projeto que estava desenvolvendo, sendo este o lançamento de um livro que vinha sendo escrito e desenvolvido desde 2013. Na ocasião, declarou que se trataria de uma distopia juvenil com enfoque em um mundo futurista construído em sua mente quando tinha apenas 17 anos, tratando, dentre outros temas, acerca da poluição do meio-ambiente, destruição das faunas e floras  e guerras de proporção mundial, prometendo o lançamento até a data de junho de 2021.

No final de abril do mesmo ano lançou Náufragos do Futuro: Ilhados. A ideia inicial com Náufragos do Futuro era instigar e engajar o público jovem acerca de temas importantes como o aquecimento global de uma maneira leve, sem que achassem a ideia entediante. Foi a partir deste norte central que toda a história passou então a ser criada por Vinci que também era um adolescente à época.

Foram adicionados à trama temas importantes da história brasileira como a imigração europeia, mas de uma maneira sutil que, apesar de ensinar e informar, era também elemento necessário para o desenvolvimento e compreensão dos personagens, o que instigava e cativava à imaginação sem que fosse algo cansativo.

A obra passou então para a fase de publicação em diversas editoras durante o ano de 2017 e 2018, o que, no entanto, nunca concretizou pelo autor acreditar que o livro ainda podia ser melhorado.

Durante o ano de 2019 surgiu a ideia da inclusão de artes mais elaboradas e de consonância com a história, momento em que Vinci apresentou o projeto ao ilustrador Gustavo Alves, conhecido como Gust421, que adorou o projeto e desenvolveu a capa usada embasado na cena de naufrágio ocorrida em um dos capítulos do livro.

Para as artes da lombada e contracapa tratou o próprio Vinci Corsi de fazê-las, colocando de maneira artística elementos da história escondidos em cada desenho, propositadamente elaborados para que só conseguissem decifrar aqueles que de fato engajaram e concluíram a leitura da obra, causando por consequente certa nostalgia.

Como consequência, no mesmo ano de 2019, o trabalho de Vinci Corsi que já estava registrado na Biblioteca Nacional, foi indicado ao prêmio de incentivo à publicação literária, oficializado pela portaria nº 4, de 28 de novembro de 2019 realizada pelo Ministério da Cultura e Cidadania do Governo Brasileiro, de modo que o incentivasse ao desenvolvimento e conclusão do livro e o publicasse, por sua qualidade e valor literário.

As artes ficaram completamente prontas em 2021, momento em que Vinci Corsi dedicou-se, mais uma vez, a reedição e correção do conteúdo, julgando-o completo para publicação em 2021, ocasião em que decidiu publicar Náufragos do Futuro: Ilhados com a editora UICLAP.

A obra que se passa em um mundo futurista, está sendo sondada e é uma aposta para os seguintes prêmios literários Jabuti de 2022: Melhor livro Juvenil, Melhor Livro de Romance de Entretenimento, Melhor livro de Romance Literário, Melhor Capa e Melhor Ilustração, dentre os quais pode se tornar um dos maiores colecionadores de prêmios em um só concurso literário.

Advogado 

Prestou o Exame Nacional do Ensino Médio em 2015 e galgou bolsa integral para o Curso de Direito na Universidade Paulista (UNIP). No mesmo ano ingressou em um escritório de Advocacia da Família como auxiliar jurídico.

Se tornou advogado aos 22 anos, atuando predominantemente todo esse tempo na área do Direito Civil, especialmente, mas não exclusivamente, nas áreas de adoção materna, adoção paterna, e causas sociais.

Juntamente com seu tio-avô de parte paterna, o advogado e político, ex-presidente do PT em Ribeirão Preto, o Sr. Dr. Fernando Tremura, foram militantes na Frente de Luta por Moradia, atuando em questões que envolviam o assentamento e a urbanização de comunidades carentes na cidade de Ribeirão Preto.

Além disso, ficou conhecido por seu trabalho Voluntário no Arquivo Público e Histórico na cidade e no mantimento de documentos históricos ali resguardados frente ao descaso do poder público para o mantimento dos mesmos. A principal função de Vinci enquanto voluntário era auxiliar parentes de falecidos que iam desesperados procurar por familiares desaparecidos nos documentos e arquivos de sepultamento da cidade, guardados e arquivados em situação extremamente precária.

Da ocorrência da morte do seu tio-avô em maio de 2021 por Covid-19, Vinci Corsi retomou a carreira jurídica, dando uma pausa nos projetos artísticos que tinha até então, o que foi apoiado por sua distribuidora Digital Music e pela editora, UICLAP, que publicava seus livros. Na Inglaterra, em agosto, Vinci participou do concurso da ONU para representar o Brasil frente à Organização Marítima Internacional que, até então, tinha sua sede em Londres. Na ocasião Vinci foi bem-sucedido e integrou a lista de espera da organização.

Obras 
 Corsi, Vinci. "Náufragos do Futuro: Ilhados" - 342 páginas, Editora UICLAP, Londres, 2021, ISBN: 978-65-00-22194-7.

Discografia 
 Você - Demo Artística (2018)
 Nascemos Para Queimar - Demo Artística (2018)
 Este Ar É Meu - Demo Artística (2019)
 Eu Te Amo - Demo Artística (2019)
 Elementum - Álbum de estúdio (2020)
 Saudade - single (2021)
 Mais uma vez - single (2021)

Prêmios e Indicações

Liigações externas  

Naturais de Ribeirão Preto
Brasileiros de ascendência italiana
Músicos LGBT do Brasil
Escritores do século XX
Escritores do Brasil
Advogados do estado de São Paulo